В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Гелен Келесі і Моніка Селеш виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Гарроне і Лаура Голарса 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (півфінал)
 Манон Боллеграф /  Мерседес Пас (2-ге коло)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (чвертьфінал)
 Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (чвертьфінал)

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (1-ше коло)
 Мануела Малєєва-Франьєре /  Лариса Нейланд (півфінал)
 Наталі Тозья /  Юдіт Візнер (1-ше коло)
 Дженні Бірн /  Джанін Тремеллінг (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)